Сен-Пе-д’Арде — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна
 Сен-Пе-де-Бигор — кантон во Франции, департамент Верхние Пиренеи
 Сен-Пе-де-Бигор — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи
 Сен-Пе-де-Леран — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи
 Сен-Пе-Дельбоск — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна
 Сен-Пе-сюр-Нивель — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи